Кендалл, Генри:
 Кендалл, Генри Кларенс (1839—1882) — австралийский поэт.
 Кендалл, Генри Уэй (1926—1999) — американский физик, лауреат Нобелевской премии 1990 года.